Matilla de los Caños del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matilla de los Caños del Río (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Matilla de los Caños del Río (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar